UMBRO-Ligaen 2008-09 eller Floorballligaen 2008-2009 var den 17. sæson af de bedste danske hold i floorball, og blev styret af DaFU (Tidligere Dansk Floorball Union). Sæsonen blev indledt den 28. september 2008. 

Det dårligst placerede hold i både liga vest og liga øst rykkede ned i 1. division, hvorimod de næst bedst placerede hold gik videre til nedrykningsspillet mod nr. to fra 1. division.

Liga Vest

Deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold rykkede ud af UMBRO-Ligaen sidste sæson:

 Midtjylland Patriots
  Odense Floorball Club 

Odense floorball trak sig allerede d. 15. februar fra ligaen som følge af spillerafgang og problemer med opbakningen. Holdet var tidligere blevet tvunget til at blive væk fra kampe med følgende 5-0 tab og var ikke længere i stand til at opretholde elitetruppen.

Midtjylland Patriots blev efter sæsonen opløst i sin daværende form og dannede en sammenslutning med Herning Floorball Club.

Stilling

Resultater

Liga Øst

Deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold rykkede ud af UMBRO-Ligaen sidste sæson:

Helsingør FT

Stilling

Resultater

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspillet

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale 

Slutspillet spilles mellem de 4 bedst placerede fra de to regioner vest og øst. Der spilles kvartfinaler, semifinaler og finale, hvorved der findes én guldvinder (mester), én sølvinder og to bronzevindere. Mesterholdet kvalificerer sig til EuroFloorball Cup-kvalifikation 2009.

Topscorer slutspil

Trænerskifter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Floorball Unions officielle hjemmeside

Floorball-Ligaen
Sport i 2008
Sport i 2009